skiba – pas roli (calizny) odkładany przez korpus płużny

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Skiba – część miasta Zawidów
 Skiba – część wsi Kostrzyca w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Mysłakowice

Osoby o nazwisku Skiba 
 Aleksander Skiba – trener siatkarski
 Gerhard Skiba – polityk austriacki
 Jakub Skiba – polski polityk i urzędnik
 Henri Skiba – francuski piłkarz polskiego pochodzenia
 Kazimierz Skiba – przedostatni sołtys wsi Katowice
 Krzysztof Skiba – muzyk, autor tekstów, satyryk
 Maria Skiba – żołnierz AK
 Piotr Skiba – aktor
 Stefan Skiba – gleboznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Wołody Skiba – pseudonim Władysława Sabowskiego

Inne 
 Skiba – szczyt w Karkonoszach
 Skiba – szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich (601 m n.p.m.)
 Skiba – szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich (562 m n.p.m.)
 Skiba – pseudonim Ryszarda Skibińskiego, instrumentalisty
 Skiba – pseudonim Roberta Skibniewskiego, koszykarza
 SKiBA – Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu

Zobacz 
 Skiby